Depuis le , l'aîné de la famille de Gontaut est titré seigneur de Biron, puis baron, marquis ou duc de Biron.

Généralités 
Le château de Biron, des , était le siège de l'une des quatre baronnies du Périgord. Il occupait une position stratégique à la lisière du Périgord et de l'Agenais. Son histoire est intimement liée à la grandeur d'une famille, les Gontaut-Biron, qui tint le fief durant huit-cents ans.

Le duché-pairie de Biron est érigé en 1598 à partir de la baronnie de Biron, et des seigneuries de Montaut et de Montferrand, appartenances et dépendances.

En 1723, il est de nouveau érigé à partir des mêmes terres.

Seigneurs de Biron 
 avant 1147 : Vital I de Gontaut († avant 1147), fils de Gontaldus de Gontaut, seigneur de Biron ;
 jusqu'en 1154 : Vital II de Gontaut, seigneur de Biron ;
 en 1154 : Gaston  de Gontaut († 1154), son frère cadet, seigneur de Biron et de Badefol ;
 1154 à 1236 : Henri I de Gontaut, son fils, seigneur de Biron, de Badefol et de Bigarroque ;
 1236 à 1251 : Gaston II de Gontaut († 1251), son fils ;
 1251 à 1297 : Gaston III de Gontaut († 1297), son fils ;
 1297 à 1344 : Pierre  de Gontaut ( † 1344), son fils ;
 1344 à 1350 : Pierre II de Gontaut († 1350), son fils ;
 1350 à 1369 : Pierre III de Gontaut, son fils ;
 1369 à 1394 : Gaston IV de Gontaut († 1394), son frère, seigneur de Biron, seigneur de Montaut ;
 1394 à 1399 : Amalric de Gontaut († 1399), son fils ;

Barons de Biron 

 1399 à 1460 : Gaston V de Gontaut, son frère, baron de Biron ;
 1460 à 1481 : Gaston VI de Gontaut (1414-1481), son fils ;
 1481 à 1524 : Pons de Gontaut († 1524), son fils, baron de Biron ;
 1524 à 1557 : Jean  de Gontaut (1502-1557), son fils ;
 1557 à 1592 : Armand  de Gontaut (1524-1592), son fils, maréchal de France ;
 1592 à 1598 : Charles de Gontaut (1562-1602), son fils, baron de Biron,  de Biron, qui suit.

Duc de Biron () 
 1598 à 1602 : Charles de Gontaut (1562-1602),  de Biron (1598 - création) et pair de France, baron de Chef-Boutonne et de Saint-Blancard, maréchal et amiral de France.

Marquis de Biron 
 1602 à 1636 : Jean II de Gontaut (+1636), son frère, marquis de Biron ;
 en 1636 : Henri-Charles de Gontaut (1620-1636), son fils, marquis de Biron ;
 1636 à 1700 : François  de Gontaut (1629-1700), son frère, marquis de Biron ;
 1700 à 1723 : Charles-Armand de Gontaut (1663-1756), son fils, marquis de Biron, puis  de Biron, qui suit.

Duc de Biron () 

 1723 à 1733 : Charles-Armand de Gontaut (1663-1756), son fils, marquis de Biron, puis  de Biron (1723 - recréation pour le petit-neveu du premier duc) et pair de France, marquis de Saint-Geniès, comte de Gurson et du Fleix, baron d'Aymet et de Lévignac, maréchal de France ;
 1733 à 1736 : François-Armand de Gontaut (1689-1736), son fils, comte de Gurson et de Fleix, puis marquis de Gontaut, puis  de Biron (dit ) (1733 - donation de son père le précédent), baron d'Aymet et de Lévignac ;
 1736 à 1739 : Antoine-Charles de Gontaut (1717-1739), son fils,  de Biron (dit ) ;
 en 1739 : Jean-Louis de Gontaut (1692-1772), son oncle, seigneur de Montaut, puis abbé commendataire de Moissac et de Cadouin,  de Biron (dit ) ;
 1739 à 1788 : Louis-Antoine de Gontaut (1701-1788), son frère, comte de Biron, puis  de Biron (1739 - donation de son frère le précédent), maréchal de France et colonel des Gardes-Françaises ;
 en 1788 : Charles-Antoine de Gontaut (1708-1798), son frère, marquis de Montferrand, puis de Gontaut, puis  duc de Gontaut, puis  de Biron ;

 1788 à 1793 : Armand Louis de Gontaut (1747-1793), son fils,  de Biron (1788 - démission de son père le précédent), général ;
 1793 à 1798 : Charles-Antoine, duc de Gontaut, redevient héritier du titre à la mort de son fils.

Marquis de Biron et de Saint-Blancard 
 1798 à 1817 : Armand-Henri de Gontaut (1746-1826), son cousin, marquis de Gontaut Biron et de Saint-Blancard,  de Gontaut Biron (1811) ;
 1817 à 1851 : Armand II Louis Charles de Gontaut (1771-1851), son fils, marquis de Biron et de Saint-Blancard, membre de la Chambre des pairs (1818) ;
 1851 à 1883 : Henri II de Gontaut (1802-1883), marquis de Biron, son fils
 1883 à 1939 : Guillaume de Gontaut (1859-1939), son neveu, marquis de Biron (dernier possesseur du château de Biron) ;
 1939 à 1970 : Armand III Anne Henri Joseph de Gontaut (1893-1970), son cousin, marquis de Gontaut-Biron, duc de Castellara (titre de Saint-Marin) ;
 1970 à 1985 : Arnaud de Gontaut (1897-1985), marquis de Gontaut-Biron, son frère ;
 1985 à 2015 : François II de Gontaut, né en 1927, marquis de Gontaut-Biron, son fils.
 Depuis 2015 : Anne-Charles de Gontaut, né en 1963, marquis de Gontaut-Biron, son fils.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Famille de Gontaut
 Château de Biron
 Armorial des Pairies de France sous l'Ancien Régime
 Pairie de France (Ancien Régime)
 
 Hôtel Biron
 Liste des marquisats du Périgord

Liens externes 
 Duché de Biron sur www.heraldique-europeenne.org ;
 Liste des seigneurs de Biron sur roglo.eu ;

Liste de seigneurs français

Biron (Dordogne)
Liste de barons français
Liste de ducs français
Liste de marquis français